Кривокапич () — сербская и черногорская фамилия. Известные носители:
 Кривокапич, Здравко (род. 1958) — черногорский политик.
 Кривокапич, Миодраг (род. 1959) — черногорский футболист.
 Кривокапич, Радован (род. 1978) — сербский футболист.
 Кривокапич, Ранко (род. 1961) — черногорский политик.